Laxá (isl. "rzeka łososiowa") – popularna nazwa rzek na Islandii:
 Laxá á Ásum – rzeka w północno-zachodniej Islandii,
 Laxá í Aðaldal – rzeka w północnej Islandii,
 Laxá í Kjós – rzeka w zachodniej Islandii,
 Laxá í Laxárdal – rzeka w północno-zachodniej Islandii.

Zobacz też:
 Stóra-Laxá
 Litla-Laxá